Il doppio del torneo di tennis Challenger Ciudad de Guayaquil 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Sebastián Decoud e Santiago Giraldo che hanno battuto in finale Thiago Alves e Ricardo Hocevar 6-4, 6-4.

Teste di serie

 Sergio Roitman /  Horacio Zeballos (quarti di finale)
 Martín García /  Sebastián Prieto (semifinali)

 Brian Dabul /  Leonardo Mayer (quarti di finale)
 Daniel Köllerer /  Boris Pašanski (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Challenger Ciudad de Guayaquil 2008